Маккле́ллан, Макклелан () — фамилия. Известные носители:

  (1789—1866) — американский политик, член Палаты представителей от штата Теннесси (1837—1843).
  (род. 1986) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клубов «Балтимор Рэйвенс» (2013) и «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2019).
  (1856—1929) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бруклин Грейс».
  (род. 1986) — британский писатель-фантаст.
  — американский электротехник, разработчик алгоритма поиска оптимальной конечной импульсной характеристики для цифрового фильтра, обладатель Медали IEEE им. Джека Килби в области обработки сигналов (2004).
 Макклеллан, Джеральд (род. 1967) — американский боксёр.
  (1874—1925) — американский органист, главный органист скинии Солт-Лейк (с 1900).
  (1896—1977) — американский политик, член Палаты представителей (1935—1939) и Сената (1943—1977) от штата Арканзас.
 Макклеллан, Джордж (1826—1885) — американский военный и политический деятель, главнокомандующий Армией США (1861—1862), губернатор Нью-Джерси (1878—1881).
  (1856—1927) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1913—1915).
  (1865—1940) — американский политик, член Палаты представителей (1895—1903), мэр Нью-Йорка (1904—1909).
  (1908—1982) — канадский полицейский, комиссар Королевской конной полиции (1963—1967).
  (род. 1978) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Колорадо Рокиз».
  (род. 1984) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс».
 Макклеллан, Кэти — американская шпажистка, чемпионка США (1985, 1989), чемпионка Панамериканских игр в командном первенстве (1991) .
  (род. 1966) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сан-Франциско Джайентс».
  (1806—1860) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1837—1839, 1841—1843).
  (1925—2000) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Английской футбольной лиги в составе клубов «Тоттенхэм Хотспур» и «Портсмут».
  (или Маклеллан; ок. 1640—1709) — английский политик, лорд-провост Эдинбурга (1706—1708), член Палаты общин Великобритании (1708—1709).
  (1894—1925) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Чикаго Уайт Сокс».
 Макклеллан, Чарли — новозеландский специалист по спецэффектам, лауреат Новозеландской премии в области кино и телевидения за фильм «Под горой» (2010).
  (1835—1898) — американский политик, член Палаты представителей от штата Индиана (1889—1893).
 Шерман и Мариан Макклеллан, создатели технических индикаторов Осциллятор и индекс суммирования Макклеллана.
  (1925—2009) — британский японист, лауреат Премии Номы издательства «Коданся» за перевод японской литературы (1995).
  (род. 1993) — американский баскетболист, игрок Чемпионата Австрии в составе клуба «Капфенберг».

См. также 
 Первый рейд Стюарта вокруг Макклеллана
 Второй рейд Стюарта вокруг Макклеллана
 Маклеллан
 Макклелланд

Примечания